Thomas Fischer (* 8. Januar 1984 in Erding) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der momentan beim Mannheimer ERC in der Regionalliga Baden-Württemberg spielt.


Spielerkarriere 
Der 1,77 m große Verteidiger begann seine Karriere im Juniorenspielbetrieb des MERC und spielte 2000 erstmals für die Jungadler Mannheim in der DNL, mit denen er 2002 und 2003 die Deutsche Juniorenmeisterschaft gewinnen konnte. In der Saison 2002/03 absolvierte Fischer seine ersten DEL-Einsätze für die Adler Mannheim, wechselte aber noch während der Spielzeit zum EV Duisburg in die 2. Bundesliga. 2003/04 stieg Fischer mit den Moskitos Essen in die aus der Eishockey-Oberliga in die zweite Liga auf, nach zwei Jahren bei den Moskitos wechselte er jedoch 2004 zurück in die Oberliga zum SC Riessersee. Seit 2005 spielt der Defensivmann wieder bei seinem Heimatclub, dem Mannheimer ERC in der Regionalliga.

International 
Für die Deutschen Juniorennationalmannschaften bestritt Thomas Fischer die U18-Weltmeisterschaft 2002 sowie die U20-WM 2004, in 13 Junioren-WM-Spielen erzielte er ein Tor und zwei Assists.

Karrierestatistik

Weblinks 
 
 

Eishockeyspieler (Adler Mannheim)
Eishockeyspieler (Füchse Duisburg)
Eishockeyspieler (Moskitos Essen)
Eishockeyspieler (SC Riessersee)
Deutscher
Geboren 1984
Mann